Кабакчи — фамилия. Известные носители:

 Кабакчи, Андрей Михайлович (1915—2001) — советский и российский специалист в области химической и радиационной защиты. Доктор химических наук.
 Кабакчи, Виктор Владимирович (род. 1937) — советский и российский филолог, профессор.